Superwest è una serie di fumetti scritta e disegnata da Massimo Mattioli, edita in Italia da Frigidaire, in Francia da L’Écho des Savanes e Albin Michel e negli Stati Uniti da Catalan Communications.

Trama 
Superwest è una specie di topo umanoide che nella vita di tutti i giorni indossa un paio di boxer rossi con 2 bottoni gialli. Ingoiando nelle emergenze una misteriosa pillola, si trasforma in un atletico supereroe: costume azzurro con cintura e mantello rossi e una W sul petto a significare "WEST". È un difensore della legge e dell’ordine secondo i valori occidentali. Una specie di dr Henry Jekyll ed Edward Hyde demenziale che entra in azione in 6 storie a sconfiggere un dirty red pig, a smascherare un viscido assassino, a sventare una strana rapina in banca, a combattere un pericoloso scanner, a fermare un’orrenda invasione di hot dog mannari e a duellare con un'ombra forza del Male.

Storie 
Si parte con Panic in the City, primo episodio, pubblicato su Frigidare, rivista tra le cui pagine il personaggio nasce, sul n. 10 del settembre 1981. L'asfalto non è stato mai così bollente, tanto da squagliarsi ed inghiottrire le persone. È ovviamente un compito per Superwest, l'eroe di cui ha bisogno l'occidente.
Se questo primo episodio è abbastanza contenuto negli effettacci, le altre avventure non saranno così sobrie, vedremo infatti teste che esplodono (prendendo spunto da film come Scanners di Cronenberg) e altre amenità horror.

A ogni trasformazione appare in una vignetta speciale con in evidenza il suo nome da supereroe (nessuno sa qual è il suo nome da topo qualunque) e sotto di volta in volta una definizione potente: The world’s number one!, The most charming superhero!, The mom and dad's son!, The worst & the best, The tutti frutti superhero!!!.

Tutte le storie sono pubblicate in Francia sulla rivista L'Écho des Savanes e successivamente in Italia su Frigidaire e Comic Art.

Vengono raccolte in volume nel 1986 in Francia da Albin Michel e nel 1987 in USA da Catalan Communications con il titolo SUPERWEST COMICS #1 e la scritta world’s favorite adventure-strip character!

La copertina vede superwest in volo e un’immagine per ogni storia dentro un cerchio con il titolo sulla facciata. Quella americana aggiunge la scritta adults only.

Le 6 storie sono le seguenti:

 PANIC IN THE CITY - 8 tav.
 PORNO MASSACRE - 4 tav.
 CARTOONS HOLD-UP - 4 tav.
 SCANNER - 6 tav.
 VERY HOT DOGS - 12 tav.
 THE SHADOW - 6 tav.

Al centro del volume ci sono 2 pagine extra.
La prima è un poster del film in 3D SUPERWEST and the Monster from Mars, dove si vede che il Mostro è in realtà una splendida aliena verde nuda con le antennine.
La seconda è una pagina promozionale di merchandising dal titolo Superwestmania, dove vengono esposti i Superwest macaroni, la T-shirt Superwest, la Superwest Cola, il Superwest peanut butter, un piccolo Superwest giocattolo e un manuale best seller con in copertina il topo che mostra i muscoli da culturista intitolato Be better than the best, BE DYNAMIC!.

Note

Voci correlate 
 Massimo Mattioli

Collegamenti esterni 
 Sito Ufficiale dell'autore

Personaggi dei fumetti
Fumetti umoristici
Giornalisti immaginari